Миротице (, бывш. ) — город на юге Чехии, в районе Писек Южночешского края.

Расположен в 14 км северо-западнее г. Писек.

История 
Возник во второй половине XIII-го века вокруг церкви Св. Илии. Первые письменные упоминания относятся к 1254 году. Город Миротице служил плацдармом на королевском торгового пути, ведущем из Пассау в Прагу. Официальное название до 1918 года Миротиц .

Сильно пострадал во время гуситских войн и почти полностью был уничтожен в конце Тридцатилетней войны (1639-1648).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Сайт г. Миротице